Cot Paya (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië
Cot Paya (Baitussalam), een plaats in Indonesië